Bors László (1895–1919) magyar költő, újságíró
 Bors László (1959–2021) válogatott magyar vízilabdázó, edző